Plaats in Indonesië
 Tidu (Bukateja), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Tidu (Pohjentrek), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java